Детского дома «Молодая гвардия» — посёлок в Новомосковском административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года был в составе Ленинского района Московской области). Входит в состав поселения Внуковское.

История 
В 1921 году в бывшем имении Абрикосова разместилась детская колония. Вскоре детский дом получил название «Молодая гвардия» по одноимённому стихотворению Александра Безыменского. При детском доме образовался посёлок.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в посёлке проживало 122 человека (59 мужчин и 63 женщины).

География 
Посёлок детского дома «Молодая гвардия» расположен примерно в 7 км к северо-западу от центра города Московский. Ближайшие населённые пункты — деревня Изварино и посёлок Минвнешторга. Рядом протекает река Ликова.

Примечания 

Населённые пункты Новомосковского административного округа